Sabino bezeichnet

Familienname:
 Brenner Alves Sabino (* 1999), brasilianischer Fußballspieler
 Fernando Sabino (1923–2004), brasilianischer Schriftsteller und Journalist
 Giovanni Maria Sabino (1588–1649), italienischer Komponist, Kapellmeister und Organist des musikalischen Barock
 Lisa Sabino (* 1986), Schweizer Tennisspielerin
 Mariano Sabino Lopes (* 1975), osttimoresischer Politiker

Orte in Brasilien:
 Sabino (São Paulo), Gemeinde

in Italien (Gemeinden):
 Collalto Sabino
 Frasso Sabino
 Longone Sabino
 Monteleone Sabino
 Montenero Sabino
 Paganico Sabino
 Varco Sabino

in den Vereinigten Staaten:
 Sabino (Maine)
 Sabino (Mississippi)
 Sabino (New Mexico)

Sonstiges:
 Sabino (Dampfschiff), National Historic Landmark der USA 
 Sabino Overo, eine Farbe bei Pferden

Siehe auch:
 Sabinus (Begriffsklärung)